Název Větrník má více významů, jde ale zejména o lidové pojmenování větrného mlýna či větrné elektrárny.

místopis
 Větrník (Vestec), část obce Vestec v okrese Náchod
 Větrník (Praha) – čtvrť a zastávka v Břevnově na okraji Petřin, v okolí břevnovského větrného mlýna
 Mikroregion Větrník, mikroregion v Jihomoravském kraji
 Větrníky, rezervace v katastru obce Letonice v okrese Vyškov
 Větrný mlýn (Třebíč), též zvaný Větrník
 Větrník, sídliště v Dobříši
 Větrník (Pec pod Sněžkou), luční enkláva na Pecí pod Sněžkou

hora, výškový bod
 Větrník (572 m), Báňovice, okres Jindřichův Hradec, Křižanovská vrchovina 
 Větrník (374 m), Bořitov, okres Blansko, Boskovická brázda
 Větrník (233 m), Dolní Stakory, okres Mladá Boleslav, Jičínská pahorkatina
 Větrník (590 m), Horní Benešov, okres Bruntál, Nízký Jeseník
 Větrník (510 m), Horní Břečkov, okres Znojmo, Jevišovická pahorkatina
 Větrník (803 m), Hradiště, okres Karlovy Vary, Doupovské hory
 Větrník (572 m), Jihlava, Křižanovská vrchovina
 Větrník (707 m), Jindřichovice, okres Sokolov, Krušné hory
 Větrník (285 m), Klobouky u Brna, okres Břeclav, Ždánický les
 Větrník (613 m), Křišťanovice, okres Bruntál, Nízký Jeseník
 Větrník (394 m), Letonice, okres Vyškov, Litenčická pahorkatina
 Větrník (297 m), Libčeves, okres Louny, České středohoří
 Větrník (261 m), Lišnice, okres Most, Mostecká pánev
 Větrník (568 m), Lišov, okres České Budějovice, vrchol pahorkatiny Lišovský práh
 Větrník (578 m), Mohelnice, okres Šumperk, Zábřežská vrchovina
 Větrník (432 m), Pozlovice, okres Zlín, Vizovická vrchovina
 Větrník (567 m), Šternberk, okres Olomouc, Nízký Jeseník
 Větrník (650 m), Velká Štáhle, okres Bruntál, Nízký Jeseník
 Větrník (789 m), Větřní, okres Český Krumlov, Šumavské podhůří
 Větrník (509 m), Vítězná, okres Trutnov, Krkonošské podhůří
 Větrník (843 m), Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, Nízký Jeseník
 Na Větrníku (721 m), Hartmanice, okres Klatovy, Šumavské podhůří
 Na Větrníku (499 m), Vítězná, okres Trutnov, Krkonošské podhůří
 U Větrníku (254 m), Klenovice na Hané, okres Prostějov, Hornomoravský úval

instituce
 Větrník (divadlo), divadlo v Praze
 Kolej Na Větrníku v Praze (hovorově Větrník; dříve oficiálně Větrník-sever)
 Dům dětí a mládeže Větrník v Liberci

další významy
 Větrník (próza), próza Karla Matěje Čapka-Choda
 Větrník (časopis), časopis
 Galaxie Větrník, galaxie Messier 101
 Větrník (zákusek) – profiterole, druh zákusku
 O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku, pohádka Boženy Němcové, která se stala předlohou filmové pohádky Princ a Večernice
 Jelen Větrník, animovaná filmová postava z animovaného seriálu O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi
 myslivecky nos u spárkaté zvěře kromě prasete divokého

Podobné názvy 
 Větrníky
 Větrák
 Větrolam
 Větrov
 Větruše
 Povětroň

Externí odkazy